AN/SYS-2 Integrated Automatic Detection and Tracking System. 

AN/SPS-52 — американский корабельный радар трёхмерного обзора с фазированной антенной решёткой. Разработан компанией Hughes Aircraft совместно с Лабораторией прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (разработка ), дальнейшее развитие радара AN/SPS-39. В отличие от прототипа имеет планарную антенну, параметрический усилитель, широкоимпульсный режим большой дальности, цифровую стабилизацию луча вместо аналогового. По внешнему виду практически неотличим от радара AN/SPS-39 Series III, ряд источников считает эти модификации синонимами. 

Сканирование по азимуту механическое, по углу места — частотное. 

На новых кораблях заменяется на AN/SPS-48, однако AN/SPS-52 значительно легче и широко применяется на кораблях малого водоизмещения.

Последняя модификация радара, AN/SPS-52С, имеет четыре режима:
 Большое возвышение (средняя дальность, период сопровождения 6 с);
 Большая дальность (большая длительность импульса, период сопровождения 8 с);
 Малый период сопровождения (для близких и скоростных целей, период сопровождения 4 с);
 Селекция движущихся целей (отстройка от помех, период сопровождения 8 с).

Модификация 
 AN/SPS-52A — базовая модификация (1963 год);
 AN/SPS-52B — улучшенная модификация;
 AN/SPS-52C — модификация 1977 года, отличается от AN/SPS-52B большей надёжностью (средняя наработка на отказ 216 ч вместо 189 ч) и лучшей ремонтопригодностью благодаря широкому применению полупроводниковых комплектующих и модульной конструкции, а также совместимостью с автоматической системой обнаружения и сопровождения ( AN/SYS-1.

Установки на кораблях 
  Фрегаты типа «Брук»
  Эскадренные миноносцы типа «Чарльз Ф. Адамс» →  
  Ракетные крейсера типа «Галвестон»
  Ракетные крейсера типа «Провиденс»
  Универсальные десантные корабли типа «Тарава»
  Универсальные десантные корабли типа «Уосп»
  Эскадренные миноносцы типа «Хатакадзэ»
  Эскадренные миноносцы типа «Татикадзэ»
  Эскадренный миноносец «Амацукадзэ»
  Крейсер-вертолётоносец «Витторио Венето»
  Эскадренные миноносцы типа «Луиджи Дуранд де ла Пенне»
  Авианосец «Принсипе де Астуриас»
  Фрегаты типа «Балеарес»

Галерея

Примечания

См. также
Список электронных систем в вооруженных силах США
List of radars
AN/SPS-26
AN/SPS-39
AN/SPS-42

Ссылки
GlobalSecurity AN/SPS-52
Firecontrolman - SPS-52 section - via Tpub
AN/SPS-52C - Long Range 3D Air Search Radar.

Корабельные радиолокационные станции США
AN
AN